Altenmarkt heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Altenmarkt an der Alz, Gemeinde im Landkreis Traunstein, Bayern
 Altenmarkt an der Enns, älterer Name von Altenmarkt im Pongau
 Altenmarkt an der Triesting, Marktgemeinde im Bezirk Baden, Niederösterreich
 Altenmarkt im Pongau, Marktgemeinde im Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg
 Altenmarkt bei Sankt Gallen, Marktgemeinde im Bezirk Liezen, Steiermark

Gemeindeteile:
 Altenmarkt am Inn, Ortsteil der Gemeinde Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Altenmarkt (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Altenmarkt (Fürstenzell), Ortsteil der Gemeinde Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Altenmarkt (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Altenmarkt (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Altenmarkt (Gemeinde Glödnitz), Ortschaft von Glödnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan in Kärnten
 Altenmarkt (Gemeinde Griffen), Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Altenmarkt (Gemeinde Lurnfeld), Ortschaft von Lurnfeld, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Altenmarkt (Gemeinde Weitensfeld im Gurktal), Katastralgemeinde von Weitensfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Altenmarkt (Gemeinde Gaubitsch), Katastralgemeinde von Gaubitsch, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Altenmarkt im Thale, Katastralgemeinde von Hollabrunn, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Nächst Altenmarkt, Ortschaft (Katastralgemeinde Altenmarkt) von Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Altenmarkt (Gemeinde Yspertal), Ortsteil von Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Altenmarkt (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Altenmarkt bei Fürstenfeld, Katastralgemeinde von Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Altenmarkt bei Riegersburg, Katastralgemeinde von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Altenmarkt (Gemeinde Leibnitz), Katastralgemeinde von Leibnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Altenmarkt (Gemeinde Wies), Katastralgemeinde von Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

historisch:
 Stari Trg ob Kolpi, Gemeinde in der Region von Kočevje, Slowenien (Altenmarkt an der Kulpa)
 Stari Trg (Slovenji Gradec), Teil der Stadt Slovenj Gradec (Windischgraz), Slowenien

Altenmarkt, Weiteres:
 kkStB 51, österreichische Lokomotive

Siehe auch:
 Altmarkt
 Alter Markt
 Altermarkt